Il nome Satire (Saturae) può riferirsi a più opere letterarie:
Le Satire di Ennio
Le Satire di Lucilio
Le Satire di Giovenale
Le Satire di Orazio
Le Satire di Ariosto
Le Satire di Persio